Bonnen ist der Familienname folgender Personen:
 Dietmar Bonnen (* 1958), deutscher Komponist und Pianist
 Folmer Bonnén (1885–1960), dänischer Maler